Валхаузен може бити:

 Валхаузен (Тирингија), општина у округу Ајхсфелд, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Валхаузен (Рајна-Палатинат), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Валхаузен (Виртемберг), општина у округу Швебиш Хал, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Валхаузен (Бад Кројцнах), општина у округу Бад Кројцнах, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Валхаузен (Хелме), општина у округу Мансфелд-Сидхарц, у њемачкој покрајини Саксонија-Анхалт.